

Geografia 
 Emory – ex-insediamento situato nella Contea di Mariposa, in California
 Emory – città del Texas
 Emory – census-designated place statunitense nello stato della Virginia
 Emory – fiume del Tennessee
 Emory-Meadowview – census-designated place della Virginia
 Emory Peak – cima più elevata dei Monti Chisos

Altro 
 Emory – variante inglese del prenome Amerigo
 Università Emory – università privata statunitense